Новак Джокович виграв два попередні Вімблдони, останній з яких відбувся 2019 року. Він намагатиметься зрівнятися з Роджером Федерером та Рафаелем Надалем за рекордною кількістю виграних турнірів Великого шолома (20). Федерер намагатиметься виграти 21-ий грендслем.  Джокович може стати першим 3 1969 року гравцем, який зумів виграти Australian Open, French Open та Wimbledon упродовж одного календарного року (тоді це зробив  Род Лейвер), а також першим, що зумів виграти три мейджори на кортах із різним покриттям після Надаля в 2010-му. Він також намагатиметься стати п'ятим гравцем, що зумів одного календарного року виграти мейджори по обидва боки Ла-Маншу.

На право називатися першою ракеткою світу претендують Джокович та  Данило Медведєв. Медведєв може очолити рейтинг, якщо виграє турнір, або, якщо гратиме в фіналі за умови, коли Джокович програє раніше.

Уперше з 2016-го в турнірі не гратиме дворазовий чемпіон Рафаель Надаль. Також уперше з 2017-го в турнірі гратиме дворазовий чемпіон Енді Маррі.

Уперше з 2002 року не застосовувалася форула посіву, я сіяні тенісисти визначалися за рейтингом.

Сіяні тенісисти

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Сіяні
Наведено список тенісистів, які отримали номери посіву на основі рейтингу від 21 червня 2021. Очки в таблиці відповідають 28 червня 2021.

†The player did not qualify for the tournament in 2019. Accordingly, points defending from the ATP Challenger Tour are deducted instead.

Інформація про інших учасників

Вайлдкарди
Наступні гравці отримали особисте запрошення.

Відібралися

Щасливий лузер

Захищений рейтинг

Знялися

Посилання на джерела

Зовнішні посилання 
 Men's singles draw 

Men's Singles